Hôtel Plaza ou en anglais Plaza Hotel est le nom de plusieurs hôtels du monde, entre autres :
L'hôtel Plaza de Biarritz, en France.
L'hôtel Plaza de Buenos Aires, en Argentine.
L'hôtel Le Plaza de Bruxelles, en Belgique.
Le Plaza Hotel de Las Vegas, aux États-Unis.
Le Plaza Hotel de New York, aux États-Unis.

Le mot Plaza apparaît en outre dans le nom de plusieurs autres établissements, parmi lesquels :
Le Westin Peachtree Plaza d'Atlanta, aux États-Unis.
Le Congress Plaza Hotel de Chicago, aux États-Unis.
Le Park Plaza Hotel de Los Angeles, aux États-Unis.
Le Plaza Athénée de Paris, en France.
The Condado Plaza Hilton de San Juan, aux États-Unis.
L'Enfant Plaza Hotel de Washington, aux États-Unis.

À ceux-ci s'ajoutent les hôtels de la chaîne Crowne Plaza :
Le Crowne Plaza Belgrade de Belgrade, en Serbie.
Les Crowne Plaza Towers de Chongqing, en Chine.